Такмичење у седмобоју у женској конкуренцији на 18. Светском првенству у атлетици 2022. у Јуџину (Сједињене Државе) одржано је 17. и 18. јула 2022. на Хејвард филду.

Титулу светске првакиње из Дохе 2019. бранила је Катарина Џонсон-Томпсон из Уједињеног Краљевства.

Земље учеснице 

Учествовало је 16 атлетичарки из 10 земаља.

  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (4)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)

Освајачи медаља

Рекорди 
Рекорди у седмобоју пре почетка светског првенства 15. јула 2022. године:

Најбољи резултати у 2022. години 
Десет најбољих седмобојки у 2022. године пре почетка светског првенства (15. јула 2022.) заузимало је следећи пласман.

Такмичарке чија су имена подебљана учествовале су на СП 2022.

Квалификационе норме

Сатница 

Сва времена су по локалном времену (UTC-9)

Резултати

100 метара препоне 
Такмичење је одржано 17. јула 2022. године. Такмичарке су биле подељене у 2 групе.,

Почетак такмичења: 1. група у 10:35, 2. група у 10:43 по локалном времену.

Ветар: 1. група +1,4 м/с, 2. група +0,7 м/с.

Скок увис 
Такмичење је одржано 17. јула 2022. године са почетком у 11:35 (A) и 11:35 (Б) по локалном времену. Такмичарке су биле подељене у две групе.,,,

Бацање кугле 
Такмичење је одржано 17. јула 2022. године са почетком у 13:25 по локалном времену.,,

200 метара 
Такмичење је одржано 2. октобара 2022 године. Такмичарке су биле подељене у 2 групе.,,

Почетак такмичења: Група 1 у 18:38, Група 2 у 18:45 по локалном времену.

Ветар:  Група 1: +1,5 м/с; Група 2: +1,4 м/с.

Скок удаљ 
Такмичење је одржано 18. јула 2022. године са почетком у 09:35 по локалном времену. Такмичарке су биле подељене у 2 групе.,,,

Бацање копља 
Такмичење је одржано 18. јула 2022. године са почетком у 10:50 (1. група) и 11:50 (2. група) по локалном времену.,,

800 метара 
Такмичење је одржано 18. јула 2022. године са почетком 19:00 по локалном времену.,,

Коначан пласман

Извори

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 2022. године
 Званични сајт World Athletics
 Комплетни резултати десетобоја на овом СП

Светско првенство у атлетици на отвореном 2022.
Седмобој на Светском првенству у атлетици на отвореном